A 2022. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya férfi egyéni versenyszám rövid programját február 8-án, a szabad programot február 10-én rendezték. Az aranyérmet az amerikai Nathan Chen nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Rövid program

Szabad program

Összesítés

Jegyzetek

Források 

F